Los Concejos Municipales de Venezuela representan el Poder Legislativo de los Municipios autónomos. Los integrantes de un Concejo Municipal se llaman concejales y cuando estos están reunidos en sesiones válidas a aquel se lo denomina Cámara Municipal. El número de concejales depende de la población: en cada Municipio se elige uno por cada 20.000 habitantes. El cargo del concejal es de elección popular, directa y secreta, y su periodo es de cuatro años, pudiendo ser reelegido.

Funciones 
Emite acuerdos de cumplimiento obligatorio en su jurisdicción, que se llaman Ordenanzas. 

Supervisan la gestión del alcalde.
Recibir anualmente el Informe de gestión del alcalde.
Declarar faltas graves del alcalde por omisión en sus deberes.
Regulan y controlan las actividades de los otros entes municipales.
Nombra al contralor municipal.
Aprueba el presupuesto municipal.
Aprueba cambios de nombre del municipio.
Autoriza concesiones de servicios públicos.
Aprueba planes de desarrollo municipal y urbanístico.
Autoriza las ausencias del alcalde.
Es el ente encargado de crear las ordenanzas que rigen el municipio.
 Revocar el mandato del alcalde del municipio en 3 años

También, en muchos casos, deben ratificar decisiones del alcalde para que éstas puedan tener validez. Cada Concejal tiene derecho a escoger su personal, según lo que dispongan en sesión de Cámara y ajustados al Presupuesto Municipal.

Origen 

La institución del Concejo Municipal, Ayuntamiento o Cabildo es de mucha importancia en Venezuela. Incluso, fue un Concejo Municipal, el de Caracas, que en 1810, dio el primer paso para la Independencia de Venezuela, lo cual, a su vez, fue el primer paso para la Independencia de Suramérica.

Base constitucional y legal 

La Constitución venezolana de 1999 establece en su artículo 175 que la función legislativa en los municipios corresponde al Concejo Municipal:

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) establece en su artículo 92 lo siguiente:

Requisitos para ser concejal municipal 

Según el artículo 93 de la misma ley los requisitos para ser concejal son:

Ser venezolano (por nacimiento o por naturalización)
Ser mayor de 21 años.
Haber residido por los menos 3 años en el municipio justo antes de la elección. (si se trata de municipios fronterizos los naturalizados deberán haber residido por lo menos 10 años previos a la elección).

Lista de concejos municipales

Véase también 
 Política de Venezuela
 Organización territorial de Venezuela
 Consejos Legislativos Estadales de Venezuela
 Asamblea Nacional de Venezuela
 Anexo:Alcaldes de Venezuela